Гренаде́р:
 Гренадер — военнослужащий отборной европейской пехоты и/или кавалерии, изначально подготовленный для штурма вражеских укреплений, преимущественно в осадных операциях, и название чина (звания) данного военнослужащего.
 Гренадер — промысловое название рыбы малоглазый макрурус.
 «Гренадер» — японские манга и аниме, выходившие в 2000-х годах.

См. также 
 Гренадерка
 Гренадерский корпус